A diaulosz (δίαυλος) görög kifejezés. Jelentése: „kettős (dupla) cső”. A nemzetközi irodalomban az alábbi fogalmakat értik alatta:
 Kettős stadionfutás, ógörög sport
 Diaulosz, ógörög építészeti elem a perisztülionban
 Diaulosz, az aulosz nevű hangszer kétsípos változata